Бычковский — славянская фамилия. Женская форма . Известные носители:
 Бычковский, Александр Фёдорович (1899—1984) — советский военный деятель, Генерал-майор (1941 год).
 Бычковский, Бронислав Станиславович (1918—1972) — бригадир проходческой бригады, Герой Социалистического Труда.
 Бычковский, Иван Львович (1931—2009) — машинист бумагоделательной машины Советского целлюлозно-бумажного завода, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Бычковский, Леонид Фёдорович — русский офицер, георгиевский кавалер
 Бычковский, Олег Анатольевич (1923—1943) — лейтенант. Герой Советского Союза (1944 год).
 Бычковский, Орест Николаевич (в монашестве Орест; 1893—1981) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пермский и Соликамский.

